Ганнет (Ганнетт):

Фамилия 
 Ганнетт, Рут Стайлс (род. 1923) — американская писательница.

Топоним 
 Ганнет-Рок — остров в Тасмановом море.
 Ганнет-Рок — остров в заливе Фанди (Канада).
 Ганнет-Рок — маяк на острове Ганнет-Рок (Канада).
 Ганнетт-Пик — горная вершина в Вайоминге (США).

См. также 
 Частная жизнь Ганнетов — игровой короткометражный фильм, лауреат премии Оскар.
 Gannett Company
 Ганнер